Costa do Ouro (região) — região na África ocidental formada pelas seguintes ex-colônias europeias:
 Costa do Ouro Brandemburguesa — antiga colónia brandemburguesa
 Costa do Ouro Britânica — antiga denominação colonial de Gana, África
 Costa do Ouro Dinamarquesa —  antiga colónia dinamarquesa
 Costa do Ouro Neerlandesa — antiga colónia neerlandesa
 Costa do Ouro Portuguesa — antiga colónia portuguesa
 Costa do Ouro Sueca — antiga colônia sueca

Desambiguações de topônimos